als persoonsnaam:
een verkorting van Sasha (voornaam)
een verkorting van Saskia (voornaam)
Bert Sas, militair attaché in Berlijn vlak voor en tijdens de aanval op Nederland in mei 1940
plaatsen:
Sas van Gent, een plaats in de Nederlandse gemeente Terneuzen
Strijensas, een plaatsje aan het Hollands Diep
Sas-Slijkens, een wijk in Bredene, (West-Vlaanderen)
Goese Sas, een buurtschap in de gemeente Goes dat ook wel Het Sas wordt genoemd
Het Sas (Alphen-Chaam), een kern in de gemeente Alphen-Chaam
't Sas, een woon- en winkelgebied in Breda
 Schutsluis, een waterbouwkundig werk bedoeld om het waterstand op peil te houden
Sas van Bornem, de oudste afwateringssluis in Bornem in Vlaanderen
 Sas (Genemuiden), een keersluis in Genemuiden
 Brouwerij Het Sas
 Sas Pils, een Belgisch pilsbier, gebrouwen door Brouwerij Het Sas in Boezinge
 Sas (clan), een Poolse heraldische clan in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
 Sas (vuurwerk), explosief mengsel dat kan verbranden, gebruikt in vuurwerk en oude vuurwapens

 SAS (Statistical Analytical Solutions) software
 Scandinavian Airlines (Scandinavian Airlines System), een Scandinavische luchtvaartmaatschappij
 Special Air Service, een elitekorps van het Britse leger
 Sualti Savunma, een speciale eenheid van de Turkse marine
 Special Ammunition Storage, een opslagplaats voor atoomwapens
 Serial Attached SCSI, een computer-interface om randapparaten zoals harde schijven aan te sluiten
 San Antonio Spurs, een basketbalteam uit San Antonio, Texas
 Separatieangststoornis, een psychische aandoening
 S.A.S. (boekenreeks), een boekenreeks van Gérard de Villiers
 SAS (stripreeks), een stripreeks op basis van bovenstaande boekenreeks
 Stichting Stimulering Amateur Schilderkunst

 Bağlama, Turkse gitaar

Šaš (Sunja), een dorp in de gemeente Sunja in Kroatië
 Šaš, de Kroatische naam van de stad Sásd in het zuiden van Hongarije